Каталина Кастаньо Альварес (; родилась 7 июля 1979 года в Перейре, Колумбия) — колумбийская профессиональная теннисистка.
 Победительница 2 турниров WTA в паре.

Общая информация 
Каталина — одна из трёх дочерей Марии и Августо Кастаньо. Её старшую сестру зовут Джина, а младшую — Валентина. В семье никто более профессионально не пробовал заниматься теннисом: отец — адвокат, мать — страховой агент, старшая сестра работает стоматологом, а младшая — психологом.

Уроженка Перейры в теннисе с 10 лет. Любимое покрытие — грунт.

В марте 2014 года Кастаньо был диагностирован рак молочной железы. Из-за болезни и отсутствия успехов в туре Каталина в июле того же года принимает решение завершить профессиональную карьеру теннисистки.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (13)

Победы (6)

Поражения (7)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (3)

Победы (2)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (7)

Победы (4)

Поражения (3)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1979 году
Родившиеся 7 июля
Родившиеся в Перейре
Теннисисты Колумбии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года